Митрофа́нівка (до 1948 — Соллар, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.

Села Автономної Республіки Крим